Стефан Добрев може да се отнася за:

 Стефан Добрев (1878 – ?) – български революционер, деец на ВМОРО;
 Стефан Добрев (1911 – 1997) – български политик, кмет на Бургас (1955 – 1956).

Вижте също 
 Добрев